Een verkeersweg:
N276 (België)
N276 (Nederland), zie Provinciale weg 276
N276 (Zwitserland)